Esula (lateinisch für „Wolfsmilch“) steht für:

 Arten der Gattung Wolfsmilch (Euphorbia), insbesondere
 Esels-Wolfsmilch (esula minor, „kleine Esula“)
 Zypressen-Wolfsmilch (esula minor)
 Kreuzblättrige Wolfsmilch (esula maior, „große Esula“)
 Sumpf-Wolfsmilch (esula maior)

Siehe auch:
 Sonnwend-Wolfsmilch (esula maior)